Dila – miasto w Etiopii
 Dila – dystrykt w Afganistanie, w prowincji Paktika
 Dila – wieś w Afganistanie, w prowincji Paktika, stolica powiatu o tej samej nazwie